Maglenča je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Veliko Trojstvo, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 362 stanovnika te 120 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Veliko Trojstvo